Filippa van Lancaster (Leicester, 31 maart 1360 – Odivelas, 19 juli 1415) was de dochter van Jan van Gent en Blanche van Lancaster.

In 1387 huwde zij met koning Johan I van Portugal, waardoor zij koningin werd. Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

Kinderen:
 Blanche (1388-1389)
 Alfons (1390-1400)
 Eduard (1391-1438)
 Peter, hertog van Coimbra (1392-1449)
 Hendrik de Zeevaarder (1394-1460)
 Isabella van Portugal (1397-1471)
 Blanche (1398-1398)
 Johan, gehuwd met Johanna, dochter van Alfons I van Bragança (1400-1442)
 Ferdinand de Heilige (1402-1443)

Voorouders

Partner van de koning van Portugal
Huis Lancaster
Persoon in de 14e eeuw
Persoon in de 15e eeuw